Мокеево — название нескольких населённых пунктов:
 Мокеево — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Мокеево — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Мокеево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Мокеево — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Мокеево — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Мокеево — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Мокеево — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.